Промис () — фамилия. Известные носители:
 Промис, Айзек (1987—2019) — нигерийский футболист, нападающий.
 Промис, Винченцо (1839—1889) — итальянский нумизмат и историк.
 Промис, Доменико (1804—1874) — итальянский нумизмат и историк.
 Промис, Карло (1808—1872) — итальянский архитектор, историк, археолог.

См. также 
 Promise.